Lyakhovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Ляхово) :
Lyakhovo, village bulgare de l'obchtina de Baltchik, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Lyakhovo, village bulgare de l'obchtina de Pazardjik, situé dans l'oblast de Pazardjik.